Strandläufer bezeichnet

die Vogelart des Strandläufer
eine Lebensform Strandläufer (Südpazifik)
ein Synonym für Strandgänger, die passive Form des Strandraubs